Nuclis de població:
 Les Eres (Aramunt), nucli principal actualment de la vila d'Aramunt, del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Les Eres (Montferrer i Castellbò), poble del terme municipal de Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell
 Les Eres (Creixell)
 Les Eres (Bellver de Cerdanya)
 Les Eres (Horta de Sant Joan)
 Les Eres (Alpont), llogaret del terme municipal d'Alpont, als Serrans
 Edificis:
 Les Eres de Gardilans, al Berguedà
 Les Eres de Vilada, al Berguedà
 Les Eres (Gavet de la Conca)